Варжа — название нескольких рек в России

 Варжа (приток Лузы) — приток Лузы, протекает в Кировской области
 Варжа (приток Юга) — приток Юга, протекает в Вологодской области